Yannick Offret, né le  à Amiens en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Hockey Club Amiens Somme 2 || Division 2
|| 9 || 3 || 1 || 4 || 0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2007-2008 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 22 || 1 || 1 || 2 || 27 || 5 || 3 || 2 || 5 || 14
|-
| 2008-2009 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 18 || 2 || 5 || 7 || 6 || 8 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2009-2010 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 17 || 7 || 11 || 18 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus
|| 26 || 0 || 4 || 4 || 6 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2   
|-
| 2011-2012 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 4 || 6 || 28 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0   
|-
| 2012-2013 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 0 || 2 || 14 || 14 || 1 || 0 || 1 || 18 
|-
| 2013-2014 || Dauphins d’Épinal || Ligue Magnus || 26 || 0 || 3 || 3 || 78 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 20 || 0 || 1 || 1 || 24 || 23 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 1 || 5 || 6 || 16 || 12 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2016-2017 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus 
| 39 || 0 || 2 || 2 || 37 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Français volants de Paris || Division 2 || 16 || 7 || 12 || 19 || 18 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2018-2019 || Français volants de Paris || Division 2 || 17 || 7 || 12 || 19 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Français volants de Paris || Division 2 || 12 || 4 || 7 || 11 || 8 || 3 || 1 || 2 || 3 || 8

Notes et références 

Naissance en mai 1988
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Français volants de Paris
Attaquant de hockey sur glace